|-
| 156401 - ||  || 5 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 156402 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156403 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156404 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156405 - ||  || 10 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156406 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156407 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156408 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156409 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156410 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156411 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156412 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156413 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156414 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156415 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156416 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156417 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156418 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156419 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156420 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156421 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156422 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156423 - ||  || 12 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 156424 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156425 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156426 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156427 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156428 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156429 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156430 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156431 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156432 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156433 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156434 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156435 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156436 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156437 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156438 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156439 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156440 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156441 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156442 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156443 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156444 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156445 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156446 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156447 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156448 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156449 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156450 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156451 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156452 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156453 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156454 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156455 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156456 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156457 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156458 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156459 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156460 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156461 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156462 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156463 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156464 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156465 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156466 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156467 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156468 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156469 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156470 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156471 - ||  || 6 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 156472 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156473 - ||  || 6 februarie 2002 ||  || 
|-
| 156474 - ||  || 11 februarie 2002 ||  || 
|-
| 156475 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 156476 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156477 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156478 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156479 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156480 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156481 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156482 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156483 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156484 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156485 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156486 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156487 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156488 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156489 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156490 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156491 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156492 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156493 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156494 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156495 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156496 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156497 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156498 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156499 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156500 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-